

Persone
 Antonio Ballerio (1941) – attore, doppiatore e regista italiano
 Giuseppe Ballerio (1909-1999) – calciatore italiano

Altro
 Officina Agostino Ballerio – azienda artigianale di fotocamere meccaniche